

Patronyme

 Claude Cabart (1770-1841), colonel français de la Révolution et de l'Empire.

Musique

 Cabart, marque française d'instruments de musique à vent.

Homonymie de patronyme